Скудето ( – „малък щит“) е нашивка във формата на щит с цветовете на италианското знаме, която се слага на екипите на отбора по футбол спечелил титлата в италианския висш ешелон Серия А. Терминът може да се отнася и до титла в Серия А.

Шампиони 
 Италиански Футболен шампионат 

 Серия А

Вижте също 
 Купа на Италия по футбол
 Суперкупа на Италия

Бележки 

Футбол в Италия
Национални символи на Италия